Saikia ist der Familienname folgender Personen:

 Bhava Kanta Saikia († 2013), US-amerikanischer Autor
 Hiteshwar Saikia (1934–1996), indischer Politiker und Chief Minister von Assam